Hausmädchen steht für:
 Dienstbotin, früher eine ständig im Haushalt wohnende Hilfskraft für Arbeiten in Haus- und Landwirtschaft
 Zofe, Kammerzofe, Kammerjungfer, früher eine Angestellte bei adeligen Familien
 Das Hausmädchen, südkoreanischer Thriller von Im Sang-soo (2010)

Siehe auch:
 Emma, das geheimnisvolle Hausmädchen (Roman)